IXP est un sigle qui peut désigner :
 Internet eXchange Point (en français, point d’échange Internet), une infrastructure physique permettant à des fournisseurs d’accès Internet d'échanger du trafic Internet.

IXP est un code qui peut désigner :
 , un aéroport civil (domestique) près de Pathankot, en Inde, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports